Fridrik IV., kralj Danske i Norveške
Fridrik IV. Sicilski, ista osoba kao Fridrik I. Napuljski
Fridrik IV. Braniborski (Brandenburški), ista osoba kao Fridrik II. Veliki (Fridrik II. Pruski)